Kasteel Hertoginnedal, kasteel en kasteeldomein op de grens van de Brusselse gemeenten Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe waar diverse politieke handelingen plaatsvonden
 Hertoginnedal (wijk), woonwijk in Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe waarin het kasteel gelegen is
 Priorij Hertoginnedal, het klooster dat zijn naam liet aan kasteel en wijk.